Сенаторы США от Миннесоты являются представителями штата Миннесота в Сенате США — верхней палате Конгресса США, высшего федерального органа законодательной власти страны. Сенат США состоит из 100 членов, по два сенатора от каждого из пятидесяти штатов США. Каждый сенатор избирается сроком на 6 лет, при этом каждые два года происходят перевыборы трети сенаторов. В зависимости от этого, сенаторы США подразделяются на три класса. Сенаторы каждого из этих классов обладают одинаковой значимостью — единственное отличие состоит во времени их переизбрания. От Миннесоты избираются сенаторы 1-го и 2-го класса.

В декабре 1856 года , представитель территории Миннесота в Конгрессе, внёс на рассмотрение законопроект о вступлении Миннесоты в США. Он был принят 27 февраля 1857 года. Миннесота официально вступила в США в качестве штата 11 мая 1858, это решение было подтверждено президентом США Джеймсом Бьюкененом. Информация дошла до Миннесоты только через 2 недели. 24 мая 1858 года государственные должностные лица приняли присягу, и было создано правительство штата Миннесоты. Таким образом, первый губернатор вступил в должность 24 мая, а первые сенаторы начали выполнять свои обязанности 11 мая. Первыми сенаторами стали Генри Райс и Джеймс Шилдс.

Согласно 1-й статье конституции США, сенатором может стать кандидат старше 30 лет, который более 9 лет является гражданином США и проживает на момент избрания в штате, который желает представлять. Первоначально сенаторов избирали члены законодательных собраний штатов. После ратификации 17-й поправки к Конституции США в 1913 году, сенаторы США стали избираться прямыми выборами, в которых могут принять участие все избиратели штата. В случае, если сенатор США от Миннесоты досрочно прекращает свои полномочия, губернатор штата может назначить на его место другого представителя штата, который будет сенатором до тех пор, пока не будут проведены прямые выборы нового сенатора.

С 1858 года в Сенате США было 16 сенаторов первого класса и 27 сенаторов второго класса от штата Миннесота. Уильям Уиндом трижды избирался сенатором 2-го класса после перерывов в сроке сенаторства, Джозеф Болл — дважды. Хьюберт Хамфри работал сенатором 2-го класса, после чего был избран вице-президентом США, а затем стал сенатором 1-го класса. Наиболее продолжительное время обязанности сенатора США от Миннесоты выполняли Генрик Шипстед и Ньют Нельсон (более 24 лет). Сенаторы Хьюберт Хамфри и Уолтер Мондейл формально возглавляли Сенат, став вице-президентами США. В настоящее время сенаторами США от Миннесоты являются демократы Эми Клобушар (, 16-й сенатор 1-го класса) и Тина Смит (, 28-й сенатор 2-го класса). Эми Клобушар является сенатором с 3 января 2007 года, а Тина Смит вступила в должность 3 января 2018 года.

В списке представлены сенаторы США 1-го и 2-го класса от штата Миннесота в порядке их присутствия в Конгрессах. Принадлежность к партии обозначена цветом.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Хронологический список сенаторов США

Миннесота
Сенаторы